Naselja u Srbiji:
 Drlupa (Sopot, Srbija), naselje u sastavu općine Sopot
 Drlupa (Kraljevo, Srbija), naselje u sastavu općine Kraljevo